Медаль Альберта Эйнштейна — награда, присуждаемая в Берне швейцарским «Обществом Альберта Эйнштейна» за выдающиеся научно-исследовательские работы. Награду получили 7 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Ссылки 
 Список лауреатов на сайте «Общества Альберта Эйнштейна» 

Объекты, названные в честь Альберта Эйнштейна
Эйнштейна
Списки награждённых научными наградами
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1979 году